Mario Tassone – politico italiano
 Tassone – 'ndrina calabrese di Cassari frazione di Nardodipace (VV)